Blom se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Magnus Blom
 Hans H. Blom